Лейтем (англ. Latham) — английская фамилия.

Известные носители:

 Лейтем, Джон (1740—1837) — британский врач, орнитолог и натуралист. 
 Лейтем, Роберт Гордон (1812—1888) — английский филолог, лингвист и этнолог, профессор Лондонского университета.